S-Bahn ( от ,  или ) — городская железная дорога (в отличие от U-Bahn, подземной железной дороги) в Германии, Австрии, Швейцарии.

S-Bahn занимает промежуточное положение между городским общественным транспортом и классическими пригородными поездами и использует обычные железнодорожные линии в пределах и вне пределов города, при этом нередко имеет и выделенные пути. Подвижным составом S-Bahn являются электро- (реже дизель-) поезда железнодорожных габаритов и размеров. Электропоезда S-Bahn оснащаются пантографом на крыше, кроме систем Гамбурга и Берлина, электрифицированных третьим рельсом. Пути и станции S-Bahn могут быть как наземного, так и над- и подземного заложения, что в последнем случае делает его малоотличимым от метрополитена. Расстояния между станциями S-Bahn, как правило, меньше, чем между станциями региональных поездов (Regionalbahn), и больше или равны таковым в метрополитенах, у легкорельсового транспорта и уличных видов городского транспорта (трамваев, автобусов и др.). Как правило, вход в вагоны S-Bahn расположен на одном уровне с перроном.

Название

Распространение

Германия 

Первый S-Bahn был открыт в Берлине в декабре 1930 года. В Германии S-Bahn является подразделением немецких железных дорог (Deutsche Bahn AG). Некоторые крупнейшие аэропорты страны также связаны с их городами маршрутами S-Bahn.
В настоящее время Германии существует семнадцать систем S-Bahn, многие из которых обслуживают сразу несколько городов:

В рамках региона действуют единые тарифы, позволяющие в течение поездки длительностью  пересаживаться с поездов S-Bahn на маршруты городского транспорта в пределах тарифной зоны начальной и конечной станции. Также пересадка на S-Bahn и другой городской транспорт бесплатна в тарифной зоне конечной станции для пассажиров региональных и скоростных поездов Deutsche Bahn.

Австрия 

В Австрии системы S-Bahn имеются в Вене, Зальцбурге, Инсбруке.

Венский S-Bahn — сеть городских и пригородных электропоездов — открылся 17 января 1962 года и в 2007 насчитывает 5 внутригородских маршрутов и 9 пригородных линий (без учёта ответвлений) (длина линий от 26 до 85 км). С 1984 года в общественном транспорте всей венской агломерации используется единая тарифная система, что делает удобным использование S-Bahn в комбинации с метро, трамваем и автобусом. Внутри Вены на главном коридоре S-Bahn поддерживаются тактовые интервалы 7,5 минут.

Швейцария 
В Швейцарии системы S-Bahn есть в Берне, Цюрихе, Базеле. Последний помимо Швейцарии обслуживает также соседние территории Франции и Германии.

Примечания 

1930 год на железнодорожном транспорте